Termin Popis stanovništva 2011. ima više značenja.

 Popis stanovništva 2011. u Srbiji
 Popis stanovništva 2011. u Crnoj Gori
 Popis stanovništva 2011. u Hrvatskoj